Sphaera (lateinisch für „Sphäre“) steht für:

 Sphaera (Salzburg), Kunstwerk in der Altstadt von Salzburg
 Sphaera Copernicana, Himmelsglobus nach dem Kopernikanischen Weltbild, siehe Gottorfer Riesenglobus #Die Sphaera Copernicana

Siehe auch
 Sphaira